Отскочное — название нескольких населённых пунктов:
 Отскочное — село в Добринском районе Липецкой области.
 Отскочное — село в Краснинском районе Липецкой области.
 Отскочное — село в Хлевенском районе Липецкой области.